Suore di San Francesco, di Clinton - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore di San Francesco d'Assisi, di Lione - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore di San Francesco d'Assisi, di Montpellier - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore di San Francesco di Sales, dette Salesie - congregazione religiosa di diritto pontificio